

Muziek 
 Almost Home (Mary Chapin Carpenter), een nummer uit 1999 van de Amerikaanse countryzangeres Mary Chapin Carpenter
 Almost Home (Craig Morgan), een nummer uit 2002 van de Amerikaanse countryzanger Craig Morgan
 Almost Home (Virginia Coalition), een EP uit 2008 van de Amerikaanse rockband Virginia Coalition
 Almost Home (album), een album uit 2009 van de Amerikaanse metalband Evergreen Terrace
 Almost Home (Mariah Carey), een nummer uit 2013 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 Almost Home (Kid Ink), een EP uit 2013 van de Amerikaanse rapper Kid Ink

Televisie 
 Almost Home (Canadese televisieserie), een Canadese educatieve televisieshow uit 1972–1973
 Almost Home (Amerikaanse sitcom), een Amerikaanse sitcom uit 1993
 Almost Home (2018), Amerikaanse film uit 2018

Literatuur 
 Almost Home (roman), een roman uit 2007 van Amerikaanse actrice, schrijver en regisseur Jessica Blank